Вьетнамский шрифт Брайля — разновидность шрифта Брайля для вьетнамского языка, созданная на основе французского шрифта Брайля.

Алфавит 

 Тон буквы (Диакритики - ◌̉ ◌́ ◌̀ ◌̃ ◌̣) пишутся до гласной.

Пунктуация

Одинарная

Парные знаки

Шрифт

См. также 
 Вьетнамский язык
 Вьетнамский алфавит

Примечания

Ссылки 
 UNESCO (2013) World Braille Usage , 3rd edition.

Шрифты Брайля
Вьетнамский язык